Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

414e régiment d'artillerie
414e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires